Lingua moi (Congo) (codice ISO 639-3 mow)
Lingua moi (Indonesia) (codice ISO 639-3 mxn)